Georgi Mladenow ist der Name folgender Personen:

* Georgi Mladenow (Basketballspieler) (* 1962), bulgarischer Basketballspieler und -trainer
 Georgi Mladenow (Eishockeyspieler) (* 1976), bulgarischer Eishockeyspieler